Dvouhra juniorů ve Wimbledonu 2016 probíhala na přelomu června a července 2016. Do londýnského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Obhájcem titulu byl americký tenista Reilly Opelka, jenž do soutěže nezasáhl pro věkové omezení.

Juniorskou soutěž vyhrál 17letý pátý nasazený Denis Shapovalov z Kanady, který ve finále porazil australskou turnajovou sedmičku Alexe De Minaura po třísetovém průběhu 4–6, 6–1 a 6–3. Do kombinovaného juniorského žebříčku si připsal 375 bodů a získal premiérovou singlovou grandslamovou trofej a po výhře v juniorské čtyřhře US Open 2015 celkově druhou.

Denis Shapovalov si zahrál také finále deblové soutěže, z níž odešel poražen.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Wimbledon 2016
Juniorský tenis v roce 2016